Емоционализам је новолатински израз и представља филозофски правац који сматра да целокупан душевни живот човека почива на емоционалним основама.

Спољашње везе 
Istoripedija

Филозофски концепти